Калласте ():

 Эстонский топоним
 Калласте — город в уезде Тартумаа.
 Калласте — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа.
 Калласте — деревня в волости Муху уезда Сааремаа.
 Калласте — деревня в волости Сааре уезда Сааремаа.
 Калласте — название деревни Води в волости Хаанья до административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года.

 Фамилия
 Калласте, Кен (род. 1988) — эстонский футболист.
 Калласте, Ристо (род. 1971) — эстонский футболист.
 Калласте, Тоомас (род. 1971) — эстонский футболист.